Изоморфизам може бити:
 Изоморфизам (хемија), је појава постојања два хемијска једињења, или више њих, различитог хемијског састава, али врло сличне хемијске структуре, која кристалишу у истом кристалном облику (нпр. хлориди алкалних метала).
 Изоморфизам (математика), у математици је веома широк и веома важан појам. Једноставно речено, то је узајамно једнозначна трансформација једног скупа на други попут дистрибуције.